Abdallah ibn Husain oder Abdullah ibn Husain ist der Name folgender Personen:

 Abdullah ibn Husain (679–680), Sohn von al-Husain ibn ʿAlī, siehe al-Husain ibn ʿAlī #Abdullah ibn Husain
 Abdallah ibn Husain I. (1882–1951), Emir und König von Jordanien
 Abdallah ibn Husain al-Ahmar (1933–2007), jemenitischer Politiker und Stammesführer